The Masters pode referir se a:

Tennis Masters Cup, um torneio de tênis disputado anualmente no final da temporada envolvendo os oito jogadores mais bem classificados no ranking mundial de tênis da ATP. 
The Masters Tournament, ou The US Masters, um dos quatro maiores torneios de golfe profissional masculino

Desambiguação